Winterfeld steht für:
 Winterfeld, Ortsteil des Fleckens Apenburg-Winterfeld im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Winterfeld 1936–1945 Name des Dorfes Zawise in Oberschlesien, Kreis Oppeln, heutiger Name: Zawiść
 Winterfeld (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Winterfeld (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Winterfeldt